KZO steht für:
 Rheinmetall KZO (Kleinfluggerät Zielortung), eine Drohne des Herstellers Rheinmetall
 Kantonsschule Zürcher Oberland, ein öffentliches Gymnasium des Kantons Zürich

Abkürzung